Sago steht für:
 Sago, ein geschmacksneutrales Verdickungsmittel
 Sago (Portugal)
 Sago – Mainzer Akademie für Musik und Poesie, eine Dichterschule

SAGO steht für:
 SAGO – Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens der WHO, die die Ursprünge des Virus’ SARS-CoV-2 erforscht.